Ricardo Machado de Oliveira, mais conhecido como Ricardo Mamborê (Mamborê, 25 de fevereiro de 1982), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro.

Títulos
Brasil
Mundial Sub-17 - 1997

Ligações externas
Ogol

Futebolistas do Paraná
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do União Bandeirante Futebol Clube
Futebolistas do Nacional Futebol Clube (Amazonas)
Futebolistas do Campinense Clube
Futebolistas do Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
Futebolistas da Sociedade Esportiva Matsubara
Naturais de Mamborê